De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2016 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 8 mei 2016 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Luis Salom werd één plaats teruggezet vanwege het niet respecteren van de track limits.

Moto3 
Juan Francisco Guevara werd één plaats teruggezet vanwege het niet respecteren van de track limits.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans